Мечин (, ) — город на юго-западе Чешской Республики, в районе Клатови Пльзенского края.

История 
На северо-западной окраине города находится замок Мечин. Когда Мечин получил права города точно не известно, наиболее раннее упоминание этого статуса относится к 1413 году. В 1945 году статус города был утерян, а в 1992 году указом чешского национального совета вновь возвращён.

География 
Расположен в 12 км к северо-востоку от города Клатови, на высоте 468 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края